Damernas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1991 spelades mellan 5 januari och 12 januari 1991 i Perth, Australien.

Nederländerna tog guld i denna turnering som var den andra VM-turneringen i vattenpolo för damer.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Semifinaler om placering 5-8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser 

1991
Vattenpolo i Australien
Världsmästerskapen i simsport 1991